Det Norske Oljeselskap ASA (Detnor) é uma companhia petrolífera sediada em Trondheim, Noruega.

História 
A companhia foi estabelecida em 1971.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Noruega

Ligações externas

Empresas da Noruega